Cumhuriyet Anıtı (ou Monument de la République) est un monument situé sur la place Taksim, à Istanbul Turquie pour commémorer la création de la République turque en 1923. Construit en deux ans et demi avec le soutien financier de la population et dévoilé par le  Hakkı Şinasi Paşa le , il a été conçu par le sculpteur italien Pietro Canonica et l'architecte Giulio Mongeri en pierre et en bronze  ramenées de Rome.

Le monument a été construit afin de contester les tabous qui ont existé du temps ottomans et qui avaient limité la représentation de la forme humaine, ce qui a été fait en conformité avec la charia. Le monument de  de haut représente les fondateurs de la République turque, en vue sont les représentations de Mustafa Kemal Atatürk, qui a commandé les travaux, son assistant İsmet İnönü et Fevzi Çakmak. Le monument a deux côtés, le côté nord représente Mustafa Kemal Atatürk à une période antérieure en tenue militaire et l'autre face à l'Istiklal Caddesi représente Atatürk et ses camarades vêtus de façon moderne en style ouest-européen, qui symbolise à lui ses deux rôles, en tant que commandant militaire et en tant que chef d'État.

Mikhaïl Frounze, un important leader de la Révolution d'Octobre, et Kliment Vorochilov, un maréchal de l'Union soviétique, sont parmi le groupe derrière Mustafa Kemal Atatürk. Leur présence dans le monument, ordonnée par Mustafa Kemal Atatürk, est un éloge à l'aide militaire accordée par Vladimir Lénine pendant la guerre d'indépendance turque en 1920.

Cumhuriyet Anıtı est un site important, où les cérémonies officielles des jours fériés nationaux sont organisées.

Références 
 Mevlüt Çelebi, Taksim Cumhuriyet Anıtı, Atatürk Araştırma Merkezi, 2006 Ankara, 1. Édition, 
 Kenthaber.com - Taksim Cumhuriyet Anıtı. 2009.

Notes et références 

Istanbul